Czerwony Mostek – wiadukt w Polsce położony w województwie małopolskim, w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Waliszewskiego i Pękowickiej.
 "Czerwony Mostek" dawna nazwa Młyńskiego Stawu – stawu w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno, ok. 800 m od granicy miasta, przy przysiółku Młyńsko.